Waterboro puede referirse a las siguientes localidades estadounidenses:

 Waterboro (Maine); o
 Waterboro (Nueva York).